Asa Koma (Afar für „roter Hügel“) ist der Name zweier archäologischer Fundstätten in Nordostafrika:

 Asa Koma (Äthiopien)
 Asa Koma (Dschibuti).